Live in Japan:

 Live in Japan — концертный альбом Би Би Кинга
 Live in Japan — расширенное издание концертного альбома Made in Japan группы Deep Purple
 Live in Japan — концертный мини-альбом группы Japan, выпущенный в 1980 году
 Live in Japan — концертный альбом группы The Runaways
 Live in Japan — концертный альбом группы Riot
 Live in Japan — концертный альбом группы Primal Scream
 Live in Japan — концертный альбом Рэя Чарльза
 Live in Japan — концертное видео английской рок-группы Queen, вышло в 1982 году
 Live in Japan — двойной концертный альбом Джорджа Харрисона, выпущенный в 1992 году
 Live in Japan 2002 — первый концертный альбом канадской группы Simple Plan